SK VÖEST Linz steht für:
 SK VÖEST Linz, Gründungsname der heutigen Fußballabteilung des FC Stahl Linz
 SK VÖEST Linz (Faustball), Faustballabteilung, Mitglied der 1. Bundesliga Frauen
 SK VÖEST Linz (Gewichtheben), Gewichtheberabteilung, Mitglied der 1. Bundesliga
 SK VÖEST Linz (Schach), Schachabteilung, sechsfacher österreichischer Mannschaftsmeister